Машарипов — узбекская фамилия. Известные носители:
 Машарипов, Гайрат Назарович (1935 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Машарипов, Джалолиддин Кодомбоевич (1993) — узбекский футболист.
 Машарипов, Рахим (1963) — советский самбист.